Rodegerdts ist der Familienname von
 Udo Rodegerdts, Professor für Orthopädie
 Albert Rodegerdts (1898–1973), Nationalsozialist